Октавио (Октав) Троянеску (; 4 февраля 1916, Черновицы — 8 ноября 1980, Бухарест) — румынский шахматист, первый международный мастер в стране (1950). Врач.

5-кратный чемпион Румынии (1946, 1954, 1956, 1957, 1968). Участник олимпиад 1956 и 1960. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Бухарест (1949 и 1951) — 4—5-е и 3—4-е; Эрфурт (1955) — 3-е; Варна (1957) — 5—7-е; Вагенинген (1957; зональный турнир ФИДЕ) — 10—11-е; Балатонфюред (1958) — 5—6-е места.

Спортивные достижения

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Румынии